Pflugfelder ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich August Pflugfelder (1809–?), deutscher Kupferstecher der Düsseldorfer Schule
 Gottlob Pflugfelder (1915–2003), schweizerischer Mediziner
 Johann Gottfried Pflugfelder (1764–?) deutscher Kupferstecher, Radierer und Maler, wirkte zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Bremen
 Otto Pflugfelder (1904–1994), deutscher Zoologe an der Universität Hohenheim
 Siegfried Pflugfelder (1924–2004), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)